Wendel est un prénom d'origine écossaise, utilisé ensuite comme nom. Il peut faire référence à :

Patronyme  
 La famille de Wendel, famille industrielle des aciéries de Lorraine.
 Elmarie Wendel (1939 - 2018), actrice américaine.
 Ernst Wendel (1876-1938), chef d'orchestre et violoniste allemand.
 Ernst Wendel (1881-1938) architecte allemand.
 François Wendel (1905-1972), historien de la Réforme et doyen de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
 Fritz Wendel (1915-1975), pilote d'essai allemand.
 Josef Wendel (1901-1960), cardinal allemand.
 Ole Christian Wendel (1992-), coureur du combiné nordique norvégien.

Pseudonyme 

 Wendel  (1982- ) Wendel Geraldo Maurício da Silva, footballeur brésilien.
 Wendel (1997-), Marcus Wendel Valle da Silva, footballeur brésilien.

Toponymie 
 Saint-Wendel
 Stiring-Wendel

Autre 
 Wendel (entreprise), société française d'investissement créée par la famille.
 Saint Wendelin, évangélisateur du pays de la Sarre au VI et VII siècles.

Voir aussi 
 
 
 
 Wendelsheim

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Prénom écossais